Флаг муниципального образования «Вознесе́нское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 августа 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7100.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Вознесенское городское поселение“ Подпорожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области“ в синем, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле незатянутый морской узел, образованный канатами, выходящими из нижних углов щита и уходящими за тот же край щита выше его половины, сопровождаемый вверху — возникающим из-за выходящего серебряного облака золотым солнцем (без изображения человеческого лица), внизу — серебряным речным якорем в пояс (положенным рымом влево); поле между канатами. узлом и краями щита заполнено червленью».

Символика 
Незатянутый морской узел, образованный канатами, напоминанает о развитом судоходстве, Мариинской водной системе, а также о существовавших до 1922 года двух уездах Лодейнопольском и Петрозаводском, естественной границей между которыми была река Свирь — два её берега — две части села Вознесенья — в старину — Намойные пески с Вознесенской пристанью (один берег, Лодейнопольский уезд) и бывший Вознесенский погост, ещё ранее — Вознесенская пустынь, с XX века — Пролетарская сторона — (другой берег, Петрозаводский уезд). Ныне два берега реки — это один населённый пункт Вознесенье, их ныне соединяет курсирующий между ними паром.

Красное поле между канатами, узлом и краями полотнища символизирует два берега реки Свирь, на которых расположено Вознесенье.

Возникающее из-за выходящего серебряного облака золотое солнце напоминает о названии городского поселения — Вознесенское.

Серебряный речной якорь в пояс символизирует историческую связь занятий местного населения с Онегой и Свирью, с развитым в старину судоходством по Онежскому каналу. Кроме того, якорь в геральдике — традиционный символ надежды.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. Цвет водных просторов.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции красный означает красивый.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, благодать, солнечный свет.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением якоря